Łuknajno ist ein polnischer Gewässer- und Ortsname:
 Łuknajno, Binnensee im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Łuknajno (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lucknainen, Kreis Sensburg, Ostpreußen